Маренго может означать:

 Городок в Пьемонте, Италия, рядом с которым произошла Битва при Маренго (1800), в которой французская армия под руководством Наполеона одержала решительную победу над австрийцами.
 Маренго — департамент Первой Французской Империи в северной Италии в начале XIX века.
 Маренго (цвет)
 Маренго — кличка лошади Наполеона.
 Маренго — французский линейный корабль (1796), переименованный в 1802 из «Жан-Жак-Руссо».
 Маренго (Малага) — памятник рыбакам в Малаге
 Маренго (вермут) — бренд вермута, изготовленный на заводе Коблево, в Николаевской области, Украина

Географические объекты 
 В Канаде
 Маренго (Саскачеван)

 В США
 Маренго (Иллинойс)
 Маренго (Индиана), участок Пещеры Маренго
 Маренго (Айова)
 Маренго (Мичиган)
 Маренго (Огайо)
 Маренго (Висконсин)
 Маренго (округ, Алабама)